Віктор Галович (* 1990) — хорватський тенісист.
 Ніно Галович (* 1992) — хорватський футболіст, захисник клубу «Рієка».

Галович — населений пункт в общині Коцелева Мачванського округу.

Галович-Село — населений пункт у Карловацькій жупанії у складі міста Дуга Реса.